Bretislav (en tchèque : Břetislav ; en latin : Bretislaus), est un anthroponyme et un prénom d'origine slave notamment porté par :

Personnages historiques 
Par ordre chronologique
 Bretislav I de Bohême (mort en 1055), duc de Bohême de 1034 à 1055 ;
 Bretislav II de Bohême (mort en 1100), duc de Bohême de 1092 à 1100 ;
 Bretislav III de Bohême (mort en 1197), évêque de Prague de 1182 à 1197 et duc de Bohême de 1193 à 1197.

Personnalités contemporaines 
Par ordre alphabétique
 Břetislav Bakala (1897–1958), pianiste, compositeur et chef d'orchestre tchèque ;
  (1893–1926), peintre tchèque ;
  (1897–1983), sculpteur tchèque ;
 Břetislav Dolejší (1928–2010), footballeur tchèque ;
  (1894–1964), homme politique tchèque ;
 Břetislav Pojar (1923–2012), réalisateur et animateur tchèque ;
  (né en 1958), acteur tchèque.

Notes et références 

Homonymie de prénom

cs:Břetislav
en:Bretislav